Bermond ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Bermond Des Ambrois (* 1964), italienische Fechterin
 Andrée Bermond (* 1929), französische Skirennläuferin

Siehe auch:
 Bermont